Helena kan syfta på:

 Helena (mytologi) – i grekisk mytologi en prinsessa i Sparta.
 101 Helena - en asteroid
 Helena (sång) – av Ted Gärdestad
 Sköna Helena – operett av Jacques Offenbach

Personnamn
 Helena (namn) – ett kvinnonamn och en lista av personer med detta namn.

Geografi

 Sankta Helena (ö) – en brittisk ö i södra Atlanten

Kroatien 

 Sveta Helena, ort, Zagrebs län,

USA 

 Helena, Alabama, ort, Shelby County, 
 Helena, Arkansas, countyhuvudort, Phillips County, 
 Helena, Georgia, Telfair County, 
 Helena, Mississippi, Jackson County, 
 Helena, Oklahoma, ort, Alfalfa County, 
 Helena, Ohio, ort, Sandusky County, 
 Helena, Montana, delstatshuvudstad, Lewis and Clark County, 
 Helena (gruva), Montana, Lewis and Clark County, 
 St. Helena, Kalifornien – en stad (city) i Napa County, i delstaten Kalifornien

Se även
 Saint Helena (olika betydelser)
 Sankta Helena (olika betydelser)
 Santa Helena

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar